Příjmení Krčál nosí více významných osobností:

 Jarmila Krčálová (1928–1993) – česká historička umění
 Jaroslav Krčál (1901–1975) – český pedagog a spisovatel
 Josef Krčál (1911–???) – československý generálmajor
 Martin Krčál (* 1979) – historik a pedagog 
 Petr Krčál (* 1964) – český politik a sociální pedagog